Di seguito una lista di asteroidi dal numero 78001 al 79000 con data di scoperta e scopritore.

78001-78100 

|-
| 78001 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78002 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78003 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78004 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78005 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78006 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78007 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78008 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78009 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78010 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78011 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78012 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78013 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78014 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78015 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78016 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78017 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78018 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78019 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78020 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78021 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78022 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78023 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78024 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78025 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78026 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78027 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78028 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78029 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78030 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78031 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78032 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78033 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78034 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78035 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78036 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78037 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78038 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78039 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78040 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78041 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78042 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78043 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78044 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78045 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78046 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 78047 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78048 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78049 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78050 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78051 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78052 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78053 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78054 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78055 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78056 - || 2002 KP || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78057 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78058 - ||  || 18 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 78059 - ||  || 19 maggio 2002 || Needville
|-
| 78060 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78061 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78062 - ||  || 23 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78063 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 78064 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78065 - || 2002 LC || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78066 - || 2002 LM || 1 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78067 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78068 - ||  || 4 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78069 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78070 - ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 78071 Vicent ||  || 1 giugno 2002 || R. Ferrando
|-
| 78072 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78073 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78074 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78075 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78076 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78077 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78078 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78079 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78080 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78081 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78082 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78083 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78084 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78085 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78086 - ||  || 4 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78087 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78088 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78089 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78090 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78091 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78092 - ||  || 10 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 78093 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78094 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78095 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78096 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78097 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78098 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78099 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78100 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|}

78101-78200 

|-
| 78101 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78102 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78103 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78104 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78105 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78106 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78107 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78108 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78109 - ||  || 13 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78110 - || 2002 MD || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 78111 - ||  || 16 giugno 2002 || R. A. Tucker
|-
| 78112 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78113 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 78114 - ||  || 22 giugno 2002 || La Palma
|-
| 78115 Skiantonucci ||  || 20 giugno 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78116 - || 2002 NB || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78117 - || 2002 NR || 4 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 78118 Bharat || 2002 NT || 4 luglio 2002 || V. Reddy
|-
| 78119 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78120 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78121 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78122 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78123 Dimare ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 78124 Cicalò ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 78125 Salimbeni ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 78126 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78127 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78128 - ||  || 4 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 78129 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78130 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78131 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78132 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78133 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78134 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78135 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78136 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78137 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78138 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78139 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78140 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78141 - ||  || 13 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 78142 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78143 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78144 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78145 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78146 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78147 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78148 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78149 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78150 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78151 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78152 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78153 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78154 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78155 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78156 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78157 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78158 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78159 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78160 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78161 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78162 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78163 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78164 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78165 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78166 - ||  || 6 luglio 2002 || LONEOS
|-
| 78167 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78168 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78169 - ||  || 15 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 78170 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78171 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78172 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78173 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78174 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78175 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78176 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78177 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78178 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78179 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78180 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78181 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78182 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78183 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78184 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78185 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78186 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78187 - ||  || 11 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78188 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78189 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78190 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78191 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78192 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78193 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78194 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78195 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78196 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78197 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78198 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78199 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78200 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|}

78201-78300 

|-
| 78201 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78202 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78203 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78204 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78205 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78206 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78207 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78208 - ||  || 11 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78209 - || 2002 OA || 16 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 78210 - || 2002 OT || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78211 - || 2002 OY || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78212 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78213 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78214 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78215 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78216 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78217 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78218 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78219 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78220 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78221 Leonmow ||  || 18 luglio 2002 || Needville
|-
| 78222 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78223 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78224 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78225 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78226 - ||  || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78227 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78228 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78229 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78230 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78231 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78232 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78233 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78234 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78235 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 78236 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78237 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78238 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78239 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78240 - ||  || 31 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 78241 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78242 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 78243 - || 2002 PV || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78244 - ||  || 2 agosto 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78245 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78246 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78247 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78248 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78249 Capaccioni ||  || 4 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 78250 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78251 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78252 Priscio ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 78253 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78254 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78255 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78256 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78257 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78258 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78259 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78260 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78261 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78262 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78263 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78264 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78265 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78266 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78267 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78268 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78269 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78270 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78271 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78272 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78273 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78274 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78275 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78276 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78277 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78278 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78279 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78280 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78281 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78282 - ||  || 10 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 78283 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78284 - ||  || 11 agosto 2002 || L. Ball
|-
| 78285 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78286 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78287 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78288 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78289 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78290 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78291 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78292 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78293 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78294 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78295 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78296 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78297 - ||  || 11 agosto 2002 || Needville
|-
| 78298 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78299 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78300 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|}

78301-78400 

|-
| 78301 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78302 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78303 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78304 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78305 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78306 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78307 - ||  || 12 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 78308 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78309 Alessielisa ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 78310 Spoto ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 78311 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78312 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78313 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78314 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78315 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78316 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78317 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78318 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78319 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78320 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78321 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78322 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78323 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78324 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78325 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78326 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78327 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78328 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78329 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78330 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78331 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78332 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78333 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78334 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78335 - ||  || 13 agosto 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78336 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78337 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78338 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 78339 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 78340 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78341 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78342 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78343 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78344 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78345 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78346 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78347 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78348 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78349 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78350 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78351 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78352 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78353 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78354 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78355 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78356 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78357 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78358 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78359 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78360 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78361 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78362 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78363 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78364 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78365 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78366 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78367 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78368 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78369 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78370 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78371 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78372 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78373 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78374 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78375 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78376 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78377 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78378 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78379 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78380 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78381 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78382 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78383 Philmassey ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 78384 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78385 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78386 Deuzelur ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78387 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78388 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78389 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78390 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78391 Michaeljäger ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78392 Dellinger ||  || 9 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 78393 Dillon ||  || 8 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 78394 Garossino ||  || 9 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 78395 - ||  || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 78396 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78397 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78398 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78399 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78400 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|}

78401-78500 

|-
| 78401 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78402 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78403 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78404 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78405 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78406 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78407 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78408 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78409 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78410 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78411 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78412 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78413 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78414 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78415 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78416 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78417 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 78418 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 78419 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78420 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78421 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78422 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78423 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78424 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78425 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78426 - ||  || 30 agosto 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 78427 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 78428 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 78429 Baschek ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78430 Andrewpearce ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78431 Kemble ||  || 16 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 78432 Helensailer ||  || 29 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 78433 Gertrudolf ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 78434 Dyer ||  || 17 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 78435 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78436 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78437 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78438 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78439 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78440 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78441 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78442 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78443 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78444 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78445 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78446 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78447 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78448 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78449 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78450 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78451 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78452 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78453 Bullock ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 78454 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78455 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78456 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78457 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78458 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78459 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78460 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78461 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78462 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78463 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78464 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78465 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78466 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78467 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78468 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78469 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78470 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78471 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78472 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78473 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78474 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78475 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78476 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78477 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78478 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78479 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78480 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78481 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78482 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78483 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78484 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78485 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78486 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78487 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78488 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78489 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78490 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78491 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78492 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78493 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78494 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78495 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78496 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78497 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78498 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78499 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78500 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|}

78501-78600 

|-
| 78501 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78502 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78503 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78504 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78505 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78506 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78507 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78508 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78509 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78510 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78511 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78512 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78513 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78514 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78515 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78516 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78517 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78518 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78519 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78520 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78521 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78522 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78523 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78524 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78525 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78526 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78527 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78528 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78529 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78530 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78531 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78532 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78533 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78534 Renmir ||  || 6 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 78535 Carloconti ||  || 6 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 78536 Shrbený ||  || 7 settembre 2002 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 78537 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78538 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78539 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78540 - ||  || 7 settembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 78541 - ||  || 2 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 78542 - ||  || 9 settembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 78543 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78544 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78545 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78546 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78547 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78548 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78549 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78550 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78551 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78552 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78553 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78554 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78555 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78556 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78557 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78558 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78559 - ||  || 14 settembre 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 78560 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78561 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78562 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78563 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78564 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78565 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78566 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78567 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78568 - ||  || 13 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 78569 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78570 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78571 - ||  || 13 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 78572 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78573 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78574 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78575 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78576 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78577 JPL ||  || 10 settembre 2002 || J. W. Young
|-
| 78578 Donpettit ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 78579 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78580 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78581 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78582 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78583 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78584 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78585 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78586 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78587 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78588 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78589 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78590 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78591 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78592 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78593 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 78594 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78595 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78596 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78597 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78598 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78599 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78600 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|}

78601-78700 

|-
| 78601 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78602 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78603 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78604 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78605 - ||  || 30 settembre 2002 || R. Clingan
|-
| 78606 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78607 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78608 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78609 - ||  || 21 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78610 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78611 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 78612 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78613 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78614 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78615 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78616 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 78617 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78618 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78619 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78620 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78621 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78622 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78623 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78624 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78625 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78626 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78627 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78628 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78629 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78630 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78631 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78632 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78633 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78634 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78635 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78636 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78637 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78638 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78639 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78640 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78641 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78642 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78643 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78644 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78645 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78646 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78647 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78648 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78649 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78650 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78651 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78652 Quero ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 78653 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78654 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78655 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78656 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78657 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78658 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78659 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78660 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78661 Castelfranco ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 78662 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78663 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78664 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78665 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78666 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78667 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78668 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78669 - ||  || 5 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 78670 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78671 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78672 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78673 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78674 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78675 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78676 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78677 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78678 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78679 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78680 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78681 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78682 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78683 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78684 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78685 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78686 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78687 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78688 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78689 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78690 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78691 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78692 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78693 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78694 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78695 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78696 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78697 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78698 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78699 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78700 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

78701-78800 

|-
| 78701 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78702 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78703 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78704 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78705 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78706 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78707 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78708 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78709 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78710 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78711 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78712 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78713 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78714 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78715 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78716 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78717 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78718 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78719 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78720 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78721 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78722 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78723 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78724 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78725 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78726 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78727 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78728 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78729 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78730 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78731 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78732 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78733 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78734 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78735 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78736 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78737 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78738 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78739 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78740 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78741 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78742 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78743 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78744 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78745 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78746 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78747 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78748 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78749 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78750 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78751 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78752 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78753 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78754 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78755 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78756 Sloan ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 78757 - || 2002 UM || 22 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78758 - ||  || 27 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78759 - ||  || 25 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78760 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78761 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78762 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78763 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 78764 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 78765 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78766 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 78767 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78768 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78769 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 78770 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78771 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78772 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78773 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 78774 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78775 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78776 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78777 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78778 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78779 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78780 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78781 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78782 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78783 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78784 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78785 - ||  || 10 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78786 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78787 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78788 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78789 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78790 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78791 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 78792 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78793 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78794 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 78795 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 78796 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 78797 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 78798 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 78799 - ||  || 10 dicembre 2002 || Palomar
|-
| 78800 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|}

78801-78900 

|-
| 78801 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 78802 - ||  || 7 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 78803 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 78804 - ||  || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 78805 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 78806 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 78807 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 78808 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 78809 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 78810 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 78811 - || 2003 PD || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78812 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78813 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78814 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78815 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78816 Caripito ||  || 4 agosto 2003 || W. G. Dillon, J. Dellinger
|-
| 78817 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78818 - ||  || 17 agosto 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 78819 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 78820 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78821 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78822 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78823 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78824 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78825 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78826 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78827 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78828 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78829 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78830 Simonadirubbo ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 78831 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78832 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78833 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78834 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78835 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78836 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78837 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78838 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78839 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78840 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78841 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78842 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78843 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78844 - ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 78845 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78846 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78847 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78848 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78849 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78850 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78851 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78852 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78853 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78854 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78855 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78856 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78857 - ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 78858 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78859 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78860 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78861 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78862 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78863 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78864 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78865 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78866 - ||  || 27 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78867 Isakowitz ||  || 23 agosto 2003 || M. W. Buie
|-
| 78868 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78869 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 78870 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78871 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 78872 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 78873 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78874 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 78875 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78876 - ||  || 4 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78877 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78878 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78879 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78880 - ||  || 13 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78881 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78882 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78883 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78884 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78885 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78886 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78887 - ||  || 17 settembre 2003 || J. Skvarc
|-
| 78888 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78889 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78890 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78891 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78892 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78893 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78894 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78895 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78896 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78897 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78898 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78899 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78900 - ||  || 18 settembre 2003 || LONEOS
|}

78901-79000 

|-
| 78901 - ||  || 19 settembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 78902 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78903 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78904 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78905 Seanokeefe ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78906 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78907 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78908 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78909 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78910 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78911 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78912 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78913 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78914 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78915 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78916 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78917 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78918 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78919 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78920 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78921 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78922 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78923 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78924 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78925 - ||  || 18 settembre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 78926 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 78927 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78928 - ||  || 20 settembre 2003 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 78929 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78930 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78931 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78932 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78933 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78934 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78935 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78936 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78937 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78938 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78939 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78940 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78941 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78942 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78943 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 78944 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78945 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78946 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78947 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78948 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 78949 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 78950 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78951 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78952 - ||  || 26 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78953 - ||  || 27 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78954 - ||  || 28 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78955 - ||  || 26 settembre 2003 || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 78956 - ||  || 27 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 78957 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78958 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78959 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78960 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78961 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78962 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78963 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78964 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78965 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78966 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78967 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78968 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78969 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78970 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78971 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78972 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 78973 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78974 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78975 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 78976 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 78977 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 78978 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 78979 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 78980 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78981 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 78982 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78983 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 78984 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78985 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78986 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78987 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78988 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78989 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 78990 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 78991 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 78992 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 78993 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 78994 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 78995 - || 2047 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 78996 - || 2080 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 78997 - || 2121 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 78998 - || 2504 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 78999 - || 2614 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 79000 - || 2689 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

Collegamenti esterni 
 

0078001